Тамарін Танасугарн і Ч Шуай були чинними чемпіонками, але цього разу Танасугарн вирішила не брати участі. Чжан грала в парі з Ярославою Шведовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки їх перемогли в першому колі Тімеа Бабош і Ольга Говорцова. Перші сіяні Сє Шувей і Пен Шуай виграли титул, у фіналі перемігши третю сіяну пару Ваня Кінґ і Галина Воскобоєва з рахунком 6–3, 4–6, [12–10].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Guangzhou International Women's Open, парний розряд
2013
Guangzhou International Women's Open, парний розряд